

Persone 
 Francis Joseph Spellman – cardinale e arcivescovo cattolico statunitense
 Frank Spellman – sollevatore statunitense.
 John Spellman – lottatore statunitense
 Martin Spellman – attore statunitense
 Omari Spellman – cestista statunitense

Personaggi immaginari 
 Sabrina Spellman – personaggio della serie a fumetti Sabrina, vita da strega

Pagine correlate 
 Spelman